Предкарпатье — территория между долиной Днестра и северо-восточным основанием Карпат в границах Ивано-Франковской, Львовской и Черновицкой областей Украины. На территории Предкарпатья расположены такие крупные города как Ивано-Франковск, Черновцы.

В Предкарпатье имеются месторождения серных руд (Роздольское, Язовское месторождения), магниевых руд (Калушское месторождение), имеются источники минеральных вод.

География Ивано-Франковской области
География Львовской области
География Черновицкой области
Украинские Карпаты